Gabriel Acras (Curitiba, 2 de janeiro de 1997 - Balneário Camboriú, 14 de junho de 2018), foi um futebolista brasileiro que atuava como zagueiro, tendo passagens pelo Marcílio Dias, Barra Futebol Clube, União Esporte Clube e Palmeiras, além de times de futsal e futebol de 7.

Naturais de Curitiba
Futebolistas do Paraná